Le 41e corps d'armée peut faire référence à:
Allemagne
 d'armée (Allemagne)
France
 d'armée (France)